Kutay steht für:

 Kutay (Gottheit), türkische Gottheit

Kutay ist der Familienname folgender Personen:
 Cemal Kutay (1909–2006), türkischer Historiker und Schriftsteller
 Ulrike Kutay (* 1966), deutsch-schweizerische  Biochemikerin

Siehe auch:
 Kuday